Iglesia copta puede referirse a:

 La Iglesia copta ortodoxa, Iglesia ortodoxa oriental considerada heredera de la antigua Iglesia de Alejandría fundada en el . De ella se derivan la Iglesia copta etíope y la Iglesia copta eritrea.
 La Iglesia católica copta, Iglesia católica oriental originada de una escisión de la Iglesia copta ortodoxa que aceptó la autoridad del papa de Roma.
 La Iglesia cristiana copta jamaicana, independiente de las anteriores, donde surgió el movimiento rastafari.
 La Iglesia evangélica copta, fundada en el  gracias al impulso evangelizador de la Iglesia presbiteriana unida de Norteamérica.